Port Jefferson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Port Jefferson (New York)
Port Jefferson (Ohio)